Rivière à la Chasse kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière à la Chasse (vattendrag i Kanada, lat 48,58, long -72,30), Québec, 
 Rivière à la Chasse (vattendrag i Kanada, lat 49,20, long -68,19), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar